Hoey ist der Familienname folgender Personen:

 Choo Hoey (* 1934), chinesisch-singapurischer Dirigent
 Clyde R. Hoey (1877–1954), US-amerikanischer Politiker
 Cornelius van Hoey (1717–1803), niederländischer Mediziner
 Dennis Hoey (1893–1960), britischer Schauspieler
 Gisela Hoey-Meeser (* 1943), deutsche Handballspielerin
 Joseph P. Hoey († 2008), US-amerikanischer Anwalt